Герштеккер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Герштеккер, Карл Эдуард Адольф (1828-1895) — немецкий энтомолог.
 Герштеккер, Фридрих (1816-1872) — немецкий путешественник и романист.